Галацан — это фамилия:
 Галацан, Андрей Павлович (1875—1943) — российский революционер.
  (род. 1929) — украинский учёный.